Prunella peut désigner :
 Prunella, le genre animal des oiseaux accenteurs ;
 Prunella, le genre végétal des brunelles (famille des Lamiacées).
 Prunella, un film muet américain de Maurice Tourneur, sorti en 1918.